Сбо́рная Росси́и по футбо́лу 7×7 (существует с 1994 года) — национальная команда, представляющая Россию на международных соревнованиях по футболу среди лиц, больных церебральным параличом. Руководящая организация — Российская федерация футбола среди лиц ЦП. Наивысшим достижением сборной являются две золотые медали на Паралимпийских играх 2000 и 2012.

Паралимпийские игры 
С 1996 года россияне непременно завоевывали медали разных проб на Паралимпийских играх. Серебро в 1996 году в Атланте, золото в 2000 году в Сиднее, бронзу в 2004 году в Афинах, серебро в 2008 году в Пекине и золото в 2012 году в Лондоне.

2012 
На Паралимпиаду 2012 сборная России квалифицировалась благодаря победе на чемпионате мира 2011 года. В групповом этапе сборная играла со сборными Ирана, Голландии и Аргентины и без труда вышла из группы в полуфинал, где встретилась со сборной Бразилии. Полуфинал завершился со счётом 3:1 в пользу сборной России. За золотые медали Паралимпиады россияне играли в финале против сборной Украины, одержав победу благодаря единственному голу на 44-й минуте, забитому Эдуардом Рамоновым. В последние 10 минут матча вратарь Владислав Рарецкий не позволил Украине сравнять счёт и помог команде выиграть вторую золотую медаль Паралимпиады в истории.

Состав сборной 
Официальная заявка на Чемпионат мира по футболу (по 7 человек) 2015
 Легенда
 Вратари
 Защитники
 Полузащитники
 Нападающие

Видео 
 Видеоролик о подготовке сборной России по парафутболу

Примечания

Ссылки 
 Всероссийская федерация футбола лиц с заболеванием церебральным параличом
 Новости на платформе Твиттер
 Новости на сайте рецептспорт.ру
 https://vk.com/club97423151

Сборная России по футболу 7×7